Als Europameisterschaft 1982 oder EM 1982 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1982 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1982 in Böblingen (Deutschland)
 Bob-Europameisterschaft 1982 in Cortina d’Ampezzo (Italien)
 Curling-Europameisterschaft 1982 in Kirkcaldy (Schottland)
 Dreiband-Europameisterschaft 1982 in Porto (Portugal)
 Eishockey-Europameisterschaft 1982 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1982 in Helsinki und Tampere (Finnland)
 Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1982 in Ängelholm und Tyringe (Schweden)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1982 in Lyon (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1982 in Oslo (Norwegen)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1982 in Heerenveen (Niederlande)
 Fechteuropameisterschaften 1982 in Mödling (Österreich)
 Formel-2-Europameisterschaft 1982
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 1982
 U-18-Fußball-Europameisterschaft 1982 in Finnland
 U-16-Fußball-Europameisterschaft 1982 in Italien
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1982 in Ljubljana (Jugoslawien)
 Judo-Europameisterschaften der Frauen 1982 in Oslo (Norwegen)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1982 in Rostock (DDR)
 Karate-Europameisterschaft 1982 in Göteborg (Schweden)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1982 in Athen (Griechenland)
 Motorrad-Europameisterschaft 1982
 Poolbillard-Europameisterschaft 1982 in Göteborg (Schweden)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 1982 in Göteborg (Schweden)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 1982 in Fénis (Italien)
 Rennrodel-Europameisterschaften 1982 in Winterberg (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 1982 in Warna (Bulgarien)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1982 in Stavanger (Norwegen)
 Skeleton-Europameisterschaft 1982 in Königssee (Deutschland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 1982 in Cardiff (Großbritannien)
 Taekwondo-Europameisterschaften 1982 in Rom (Italien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1982 in Budapest (Ungarn)

!Europameisterschaft
1982